św. Nicecjusz (zm. ok. 550) – biskup diecezji Vienne
 św. Nicecjusz (zm. ok. 566) – biskup Trewiru
 św. Nicecjusz (zm. 573) – biskup diecezji lyońskiej
 św. Nicecjusz (zm. ok. 610) – biskup archidiecezji Besançon